David Davis (kriketaš), novozelandski kriketaš
David Davis (nogometaš), engleski nogometaš
David Davis (rukometaš), španjolski rukometaš